Ронен Рубинштейн (; ; род. 7 ноября 1993, Реховот, Израиль) — американский актёр, защитник окружающей среды и гражданский активист.

Ранняя жизнь 
Ронен Рубинштейн родился 7 ноября 1993 года в Реховоте, Израиль, в семье русско-еврейских иммигрантов из Казахской ССР. В пять лет он переехал вместе с родителями и старшей сестрой в Нью-Йорк. Впоследствии в интервью Рубинштейн упоминал, что в детстве был аутсайдером, поскольку английский не был для него родным языком и ему было трудно адаптироваться к американской культуре.

В возрасте 18 лет он пережил ураган Сэнди, который разрушил дом его семьи и вынудил будущего актёра жить у друзей и получать помощь от Красного Креста, что в будущем побудило его заниматься эко-активизмом.

Со второго года обучения в местной старшей школе Ронен увлёкся театром. До этого его основным увлечением был баскетбол. По окончании школы он поступил в Нью-Йоркскую Киноакадемию ().

Карьера актёра 
Ронен Рубинштейн дебютировал на большом экране в 17 лет, сыграв подростка-бунтаря по прозвищу «Гэнгста» в фильме Тони Кэя «Учитель на замену», вышедшем в 2011 году, в котором снимались Эдриен Броуди, Брайан Кренстон и Кристина Хендрикс. Небольшая, но запоминающаяся роль актёру досталась также в эпизоде популярного сериала «Оранжевый — хит сезона», который вышел в 2015 году. Первая известность приходит к актёру уже в следующем году, когда на телеэкраны начинает выходить молодёжный хоррор-сериал «Разгар лета», в котором он снялся в одной из ведущих ролей.

В 2018 снялся в роли Майка в комедийной драме «Чувак» вместе с Люси Хейл 

В 2020 журнал «Los Angeles» включил Рубинштейна в список «New Hollywood A-List» — десятку самых выдающихся молодых талантов Голливуда. В том же году он начал сниматься в сериале «9-1-1: Одинокая звезда» в роли гомосексуального пожарного Ти-Кея Стрэнда, сына главного героя.

Активизм 
Актёр являлся послом организаций The Ocean Cleanup и Project Zero, цель которых — сохранение и очистка океана от мусора. В 2020 в своём Twitter'е высказывался в поддержку движения Black Lives Matter.

Личная жизнь 
Родной язык — иврит, также владеет русским.

Ронен Рубинштейн относит себя к ЛГБТ-сообществу. В апреле 2021 года сообщил о своей бисексуальности, а также о том, что состоит в отношениях с актрисой Джессикой Паркер Кеннеди. 

В 2020 году ушёл от пескетарианства и стал веганом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 7 ноября
Родившиеся в 1993 году
Родившиеся в Реховоте
Родившиеся в Израиле
Актёры XXI века
Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Средней школы Нью-Дорпа
Выпускники Нью-Йоркской киноакадемии